Abora steht für:
 Abora (Gottheit)
 Abora (Stadt), eine antike Stadt
 Titularbistum Abora, in Tunesien
 Abora (Ghana), Ortschaft in Ghana
 Mehrere Schilfboote des deutschen Forschers und Abenteurers Dominique Görlitz, siehe Abora (Expeditionen)